Лузан — фамилия:
 Лузан, Александр Григорьевич (1937—2021) — российский военный инженер, генерал-лейтенант.
 Лузан, Елизавета (род. 2003) — азербайджанская гимнастка.
 Лузан, Николай Николаевич (род. 1952) — русский писатель, контрразведчик.
 Лузан, Фёдор Афанасьевич (1921—1941) — Герой Советского Союза.